Тетабока има више значења:

 Тетабока (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тетабока, Ла Педрера (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику